Нотр-Дам-де-Ліве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на захід від Парижа, 31 км на схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нотр-Дам-де-Ліве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Нотр-Дам-де-Ліве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кальвадос